Villa Melzi –  dimora storica privata situata nel comune di Bellagio in provincia di Como
 Villa Melzi – villa residenziale nel comune di Vaprio d'Adda, nella città metropolitana di Milano